A 2015-ös Supersport világbajnokság volt a sorozat tizenhetedik idénye. A szezon február 22-én kezdődött Ausztráliában, és október 18-án, Katarban fejeződött be.

A győztes ismét a török Kenan Sofuoğlu lett, aki sokáig nagy harcot folytatott P. J. Jacobsennel és Jules Cluzellel. Cluzel a szezon végén megsérült, és az utolsó három futamon nem tudott elindulni, emiatt megelőzte őt a győzelem nélkül záró Lorenzo Zanetti.

Versenynaptár

Versenyzők, csapatok

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

Konstruktőrök

Jegyzetek 

2015 a motorsportban